Овај чланак садржи списак појединачних успеха кошаркаша Црвене звезде.

Јадранска лига у кошарци

Најкориснији играч сезоне

Најбољи одбрамбени играч сезоне

Идеална стартна петорка сезоне

Евролига у кошарци

Идеални тим сезоне

Најкориснији играчи месеца

Најкориснији играчи кола

Еврокуп у кошарци

Идеални тим сезоне

Референце 

КК Црвена звезда